Жермен Лаборд (; 10 мая 1905, Оран — не ранее 1934) — французская , модель, победительница национального конкурса красоты Мисс Франция 1929.

Биография 
Родилась в Алжире. Баскского происхождения. Её родители были оперными артистами. Училась пению и игре на арфе в консерватории Бордо, затем продолжила семейную традицию, начав карьеру оперной певицы, выступала на сцене театра Трианон в Париже.

В 1920-х годах пробовала свои силы в конкурсах красоты и была избрана «самой красивой баскиной» в Сен-Жан-де-Люзе. В 1928 году стала мисс Гасконь.

2 февраля 1929 года была избрана Мисс Франция 1929 среди 180 претенденток.

Сыграла в фильме «Chacun sa chance» (1930) с Жаном Габеном в главной роли.

Ссылки 
 Germaine Laborde

Мисс Франция
Певцы и певицы Франции
Фотомодели Франции